Gilliam kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gilliam (Louisiana)
Gilliam (Missouri)